Консервація (, збереження) — дії, спрямовані на довгострокове збереження об'єктів (наприклад харчових продуктів, деревини, підприємств, історичних пам'яток тощо).

У техніці консервація — заходи, що забезпечують тимчасовий захист виробів від корозії. Методи консервації засновані на ізоляції виробів від зовнішнього середовища (герметизація, нанесення захисних плівок або покриттів) і гальмуванні процесів корозії за допомогою інертних газів і речовин, що знижують швидкість хімічних реакції. Для консервації застосовуються спеціальні консерваційні мастила, мастильні матеріали, експлуатаційні рідини і присадки.

Побут 
 Консервування — як спосіб збереження продуктів та процес виготовлення консервів — спеціальна обробка й упакуванню з метою тривалого зберігання без псування харчових продуктів тваринного або рослинного походження.

Гірнича справа 
 Консервація свердловин
 Консервація родовищ
 Консервація лісоматеріалів
 Консервація гірничодобувного підприємства
 Консервація гірничодобувних об'єктів
 Консервація історичної пам'ятки

Див. також 
 Розконсервація свердловин

Джерела 
 Большой энциклопедический политехнический словарь. — 2004. 
 Словарь военных терминов / Сост. А. М. Плехов, С. Г. Шапкин. — М.: Воениздат, 1988. 

Консерви
Виробничі процеси